La Ligue nationale B est le championnat de Suisse féminin de football de deuxième division.

Histoire

Format 
Chaque club affronte les autres deux fois dans une poule unique. Les deux meilleures équipes affrontent les deux dernières équipes de Women's Super League dans un barrage aller-retour de promotion/relégation. Les huit équipes restantes s'affrontent à nouveau une fois, en gardant les points précédemment acquis. Les deux dernières équipes sont reléguées en .

Clubs actuels

Palmarès

Palmarès par saison

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 

Championnat de Suisse féminin de football